Северный Иов — может означать:
 Северный Иов — гора в Конжаковско-Серебрянском горном массиве, в 3,5 км на северо-восток от вершины горы Конжаковский Камень. 
 Северный Иов — река в Свердловской области.